Irlmaier ist der Name folgender Orte:
 Irlmaier (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Irlmaier ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Irlmaier (1894–1959), Brunnenbauer, Rutengänger und Hellseher